Лушин — русская фамилия.

 

 Лушина, Дарья Владимировна (род. 1996) — российская регбистка.
 Лушина, Татьяна Викторовна (род. 1971) — российская прыгунья на батуте.